Айгеза́рд (; до 1957 года Анастасаван, до 1949 года Даргалу) — село в Араратской области Армении.

Главой сельской общины является Азат Аветисян

География 
Село Айгезард находится в юго-западной части Республики Армения, северо-западной части региона в 5 километрах на восток от города Арташат, 30 км на юг Еревана и входит в состав Араратского марза, район Арташата, в Араратской долине. Находится на высоте 880 метров над уровнем моря. Протяженностью в 1200 метров с запада на восток и 1300 метров с севера на юг занимает территорию 1300 гектаров. Село расположено рядом с сёлами Айгепат, Кахцрашен.

Население

Примечания